The Beloved Vagabond – film muto del 1915 diretto da Edward José
 The Beloved Vagabond –  film muto del 1923 diretto da Fred LeRoy Granville
 L'amato vagabondo (The Beloved Vagabond) – film del 1936 diretto da Kurt Bernhardt